Miejscowości w Polsce
 Podlesie Duże – wieś w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Podlesie Duże – wieś w woj. mazowieckim w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec